Das Berliner Institut für Bankunternehmensführung (BIfBU) war ein anwendungsorientiertes Forschungsinstitut der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.

Entstehung und Geschichte 

Im September 2004 wurde das Berliner Institut für Bankunternehmensführung von Professoren der HTW Berlin und leitenden Mitarbeitern von Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors in Berlin und Brandenburg gegründet. Seit 2018 existiert das Institut nicht mehr.

Das An-Institut wurde in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins geführt.

Wissenschaftliches Profil 

Der Zweck des Instituts lag primär in der Förderung und Durchführung anwendungsorientierter Forschung und in dem Know-how-Transfer in Kreditinstitute der Region Berlin/Brandenburg. Das Institut sah seine wichtigste Aufgabe in der Förderung eines fruchtbaren Austausches von Wissenschaft und Praxis. Diese Zielsetzung wurde u. a. verwirklicht durch

 die Herausgabe von Veröffentlichungen zur Bankunternehmensführung
 die Schaffung von Foren und Netzwerken für den gegenseitigen persönlichen Austausch von bankbetriebswirtschaftlichen Themen
 die Veranstaltung von Vorträgen, Symposien und Kongressen
 die Bildung und Förderung von regionalen Arbeitskreisen und
 die Entwicklung einer internationalen Zusammenarbeit mit vergleichbaren Institutionen.

Unterschiedliche Veranstaltungen und Publikationen unterstützten die intensive Begegnung von Hochschulsektor und Unternehmen des Finanzdienstleistungsbereichs, wie z. B.

 das Berliner Banken- und Immobilienforum, bei dem Referenten aus den Bereichen Banken, Unternehmen, Beratung und Politik diskutieren (seit 1997)
 der Berliner Bankentag, der seit 2005 jeweils einmal jährlich regelmäßiger Branchentreffpunkt in der deutschen Hauptstadt ist
 dem Berliner Bankenkolloquium einmal im Jahr mit der Verleihung des BIfBU-Förderpreises für eine herausragende Abschlussarbeit
 der Schriftenreihe „Financial Services Management“, die von einem international besetzten Herausgeberrat begleitet wird
 den Working Papers, die die Forschungsergebnisse in der Bankunternehmensführung an der HTW Berlin widerspiegeln
 dem Newsletter „BIfBU aktuell“, der einmal im Semester über aktuelle Ereignisse rund um das Berliner Institut für Bankunternehmensführung berichtet

Projekte  

Im September 2007 bekam BIfBU vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung den Zuschlag für eine dreijährige Forschungsförderung für das Projekt „Bedarfsorientierte Professionalisierung des Managements von Kleinbetrieben in einzelnen Lebensabschnitten“. Ziel des Projekts war es, im Bereich des Transfers von Managementwissen einerseits die Trennung zwischen Schulung und Beratung und andererseits das offenkundige Differenzierungsdefizit üblicher Schulungsangebote zu überwinden. Damit soll bislang kaum erreichbaren Klein- und Kleinstbetrieben zu professioneller Managementkompetenz verholfen werden, wobei das Projekt insbesondere auf Unternehmen des Handwerks abzielt. 

Das Kompetenzfeld der HTW Berlin „Banken und regionale Entwicklung“ hatte sich u. a. das Ziel gesetzt, ein Informationssystem mit geographischen Elementen über den Bankenmarkt Berlin/Brandenburg zu entwickeln. Dabei sollte die Kredit- und Einlagenentwicklung, die Entwicklung der Geschäftsstellen, die Personalzahlen und nicht zuletzt die Jahresabschluss-Kennzahlen der Berliner und Brandenburger Kreditinstitute erfasst, aufbereitet und analysiert werden.

Leitung 

Seit September 2004 leitete Wolfgang L. Brunner das Institut. Vor seiner Berufung an die HTW Berlin war er zwei Jahrzehnte leitend im Bankmanagement tätig.

An-Institut
Wirtschaftsforschungsinstitut (Deutschland)
Forschungseinrichtung in Berlin
Gegründet 2004
Berliner Verein
Bankwesen